Camden Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Camden Township du comté de Schuyler dans l'Illinois.
  du comté de Hillsdale dans le Michigan.
  du comté de Carver dans le Minnesota.
 Camden Township du comté de Ray dans le Missouri.
 Camden Township du comté de DeKalb dans le Missouri.
  du comté de Lorain dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships